Le qualificazioni del singolare  del Claro Open Colombia 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  James Ward (qualificato)
  Juan Ignacio Londero (qualificato)
  Nicolás Barrientos (qualificato)
  Carlos Salamanca (ultimo turno)

  Kevin King (qualificato) 
  Michael Venus (ultimo turno) 
  Juan Carlos Spir (secondo turno) 
  Marcelo Arévalo (ultimo turno)

Qualificati 

  James Ward
  Juan Ignacio Londero

  Nicolás Barrientos 
  Kevin King

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Claro Open Colombia 2014
ATP World Tour 2014